Мора () — город в округе Канейбек, штат Миннесота, США. На площади 11 км² (10,6 км² — суша, 0,4 км² — вода), согласно переписи 2002 года, проживают 3193 человека. Плотность населения составляет 301,6 чел./км².

 Телефонный код города — 320
 Почтовый индекс — 55051
 FIPS-код города — 27-44044
 GNIS-идентификатор — 0648098

Примечания

Ссылки 
 Official website

Города округа Канейбек
Окружные центры Миннесоты